Mosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mosjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (22,8 ha)
Mosjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (11,3 ha)
Mosjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (6,66 ha)
Mosjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (15,9 ha)
Mosjön (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (73,8 ha)
Mosjön (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (32,4 ha)
Mosjön (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (18,8 ha)
Mosjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (15 ha)
Mosjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Mosjön (Östads socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Mosjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (10,9 ha)
Mosjön (Motala socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,52 ha)
Mosjön (Risinge socken, Östergötland, 651180-150991), sjö i Finspångs kommun,  (15,3 ha)
Mosjön (Risinge socken, Östergötland, 651505-150475), sjö i Finspångs kommun, 
Mosjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (18 ha)
Mosjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Mosjön (Dunkers socken, Södermanland, 656316-156075), sjö i Flens kommun, 
Mosjön (Dunkers socken, Södermanland, 656367-155672), sjö i Flens kommun, 
Mosjön (Laxå socken, Närke), sjö i Laxå kommun,  (27 ha)
Mosjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Mosjön (Mosjö socken, Närke), torrlagd sjö i Örebro kommun, 
Lilla Mosjön, sjö i Nora kommun,  (9,33 ha)
Stora Mosjön, sjö i Nora kommun,  (40,5 ha)
Mosjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (87 ha)
Mosjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (2,13 km²)
Mosjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (2,9 km²)
Lill-Mosjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,7 ha)
Mosjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (59,3 ha)
Mosjön (Selångers socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (17,1 ha)
Stor-Mosjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,02 km²)
Lill-Mosjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (27,2 ha)
Mosjö-Bergtjärnen, Bergtjärnen sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,02 ha)
Mosjön (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (14,9 ha)
Mosjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (58,3 ha)
Mosjön (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (71,8 ha)
Mosjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (54 ha)
Mosjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (22,2 ha)

Se även
Mosjö socken, Örebro härad, sedan 1971 del av Örebro kommun, 
Mosjö landskommun, tidigare kommun i Örebro län
Mosås, 
Mosjö
Mosjö, Ångermanland, småort i Skorpeds socken, Örnsköldsviks kommun och Västernorrlands län, 
Kankaanjärvi
Moasjön
Motjärn
Mogöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn